Ангинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Качугском районе Иркутской области России. Административный центр — посёлок Анга.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1131 человек, в том числе  мужчин и  женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Анга
 Дурутуй
 Загулан
 Кузнецы
 Мыс
 Рыкова
 Тарай

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Качугского района